Elman Football Club, club de futbol de la ciutat de Muqdisho (Somàlia) 
 Mischa Elman (Talnoie, Ucraïna, 1891 - Nova York, USA, 1967), violinista ucraïnès nacionalitzat estatunidenc
 Ziggy Elman (Filadèlfia, Pennsilvània, 1914 - Los Angeles, Califòrnia, 1968), compositor i intèrpret de jazz